Amanita smithiana () — гриб семейства . Включён в подрод Lepidella рода Amanita. Смертельно ядовит, содержит токсины, парализующие печень.

Биологическое описание 
Шляпка 5—17 см в диаметре, полушаровидной, затем выпуклой и плоско-выпуклой формы, с белой или кремовой поверхностью, покрытой неправильными хлопьевидными бородавками — остатками общего покрывала.

Мякоть белого цвета, у старых грибов с довольно сильным неприятным запахом.

Гименофор пластинчатый, пластинки свободные или узко-приросшие, часто расположенные, беловатого цвета, при повреждении медленно буреющие.

Ножка 6—18 см длиной и 1—3,5 см толщиной, беловатая, с хлопьевидным кольцом в верхней части и бородавчатыми остатками покрывала в нижней части, с глубоко уходящим в землю узким основанием.

Споровый порошок белого цвета. Споры 6,5—16×4,5—11 мкм, амилоидные, обычно почти эллиптической формы.

Экология и ареал 
Amanita smithiana произрастает в смешанных и хвойных лесах северо-запада Северной Америки, образует микоризу с псевдотсугой, тсугой, елью, лиственницей, сосной, а также дубом и ольхой.

Сходные виды

Примечания

Литература 
 

Мухомор
Ядовитые грибы
Грибы Северной Америки
Эндемики Северной Америки
Таксоны грибов, названные в честь людей